Неправомі́рними уго́дами між суб'є́ктами господарюва́ння визнаються угоди або погоджені дії, спрямовані на:

 встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок;
 розподіл ринків за територіальним принципом, обсягом реалізації чи закупівлі товарів, їх асортиментом або за колом споживачів чи за іншими ознаками — з метою їх монополізації;
 усунення з ринку або обмеження доступу до нього продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.

Див. також 
 Монополія
 Ринок
 Конкуренція
 Несумлінна конкуренція
 Антимонопольне законодавство
 Антимонопольна політика
 Недійсність правочину

Джерела 
 Господарський Кодекс України. Стаття 30. Неправомірні угоди між суб'єктами господарювання

Договірне право
Регуляторна політика
Несумлінне підприємництво ‎